Red Oak (dt. rote Eiche) bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red Oak (Arkansas)
 Red Oak (Georgia)
 Red Oak (Illinois)
 Red Oak (Iowa)
 Red Oak (Louisiana)
 Red Oak (Michigan)
 Red Oak (Missouri)
 Red Oak (North Carolina)
 Red Oak (Oklahoma)
 Red Oak (Pennsylvania)
 Red Oak (Tennessee)
 Red Oak (Texas)
 Red Oak Grove (New Jersey)
 Red Oak Hollow (Virginia)

Siehe auch:
 Red Oaks
 Red Oak Township